Jakab Csaba (1953) színművész
 Jakab Csaba (1965), belsőépítész, építész, bútortervező
 Jakab Csaba (1972) labdarúgó, edző